Campionato asiatico per club 2010 – torneo pallavolistico femminile
 Campionato asiatico per club 2010 – torneo pallavolistico maschile